Emma Johnson (klarinettiste), Brits klarinettiste, winnares van het BBC Young Musician of the Year-concours, 1984
 Emma Johnson (zwemster), Australisch zwemster, won brons op de Olympische Spelen van 1996